Osoby:
 Kevin Durant – amerykański koszykarz

Miejscowości w USA:
 Durant – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Durant – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Holmes
 Durant – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan

Postacie:
 Durant – Pokémon powstały w 5 generacji z regionu Unova/Isshu